Romina Oprandi era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Open GDF Suez de Biarritz 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Stephanie Vogt che ha battuto in finale Anna Karolína Schmiedlová 1–6, 6–3, 6–2.

Teste di serie 

  Mandy Minella (primo turno)
  Pauline Parmentier (quarti di finale)
  Anna Karolína Schmiedlová (finale)
  Aleksandra Panova (secondo turno)

  Ekaterina Byčkova (secondo turno)
  Claire Feuerstein (secondo turno)
  Virginie Razzano (secondo turno)
  Vera Duševina (Primo turno, ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open GDF SUEZ de Biarritz 2013